Restoring Force — третий студийный альбом американской металкор-группы Of Mice & Men. Альбом был выпущен 24 января 2014 года в Европе и Австралии; 27 января 2014 в Японии и Англии и 28 января 2014 в США на лейбле Rise Records.

Об альбоме 
Об альбоме было объявлено в конце ноября 2013 года. Альбом был спродюсирован Дэвидом Бендетом. Официальный список композиций был объявлен вместе с названием альбома. Альбом был записан в конце октября 2013 года.

«You're Not Alone» стала первой песней из альбома, премьера которой состоялась 1 декабря 2013 года, а затем вышла песня «Bones Exposed», премьера которой состоялась 23 декабря 2013 года.

Релиз 
Альбом был выпущен 28 января 2014 года на лейбле Rise Records. После выпуска альбома группа отправилась на 2 недели в турне вместе с Bring Me the Horizon. Группа также выступала в Великобритании в апреле 2014 года при поддержке групп Issues и Beartooth. До официального релиза альбом был представлен на прослушивание фанатам в эфир онлайн 21 января 2014 года.

В конце 2014 года было объявлено, что группа планирует выпустить делюкс-издание альбома под названием «Restoring Force: Full Circle», которое включает в себя 3 новые композиции и акустическую версию «Feels Like Forever».

Коммерческий успех 
Примерно было продано около 45,000-55,000 копий альбома в первую неделю продаж. В конечном итоге в первую неделю было продано около 51,000 копии, альбом дебютировал на 4-й строчке чарта US Billboard 200. Альбом занял впервые 1-ую позицию в инди- и хард-рок-чартах. Кроме того, это первый альбом группы, который участвовал в британских чартах и достиг 2-й позиции, а также занял 9-ую позицию в австралийском чарте.

Список композиций

Участники записи 
 Of Mice & Men
 Остин Карлайл – экстрим-вокал, дополнительный чистый вокал
 Фил Манансала – соло-гитара
 Алан Эшби – ритм-гитара, бэк-вокал
 Аарон Поли – бас-гитара, чистый вокал
 Валентино Артеага – ударные

 Артворк
 Of Mice & Men – арт-дирекция
 Райан Кларк – дизайн, фотография
 Джон Бармби — логотип

 Производственный персонал
 Дэвид Бендет – продюсирование и сведение
 Стиви Саркисян – ассистент-инженер, драм-техник
 Коби Нельсон – ассистент, цифровое редактирование
 Коннор Эплтон – ассистент
 Митч Милан – цифровое редактирование, инженер,  гитарный техник,  музыкальное программирование
 Брайан Робинс – цифровое редактирование, инженер, инженер сведения, музыкальное программирование
 Тед Дженсен – мастеринг

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Of Mice & Men
Альбомы Rise Records